Jon Martin Etxebeste (16 de octubre de 1981, Oyarzun, Guipúzcoa) es un escritor y versolari español que ha trabajado también como periodista y guionista.

Literatura 
Ha publicado dos libros, Ero y Habana, y ha colaborado en otros tantos.

Bersolarismo 
Fue subcampeón de Guipúzcoa en el campeonato de 2003 y tercero en 2007. Llegó a semifinales en el campeonato de Euskal Herria.

Enlaces externos 
 El libro 'Ero' de Jon Martín Etxebeste

Versolaris
Escritores de España del siglo XX
Escritores de Guipúzcoa
Nacidos en Oyarzun